Джеймс Фрэнсис (Хакобо Франсиско) Фитцджеймс Стюарт  (21 октября 1696, Сен-Жермен-ан-Ле — 2 июня 1738, Неаполь) — испанский аристократ, военный и дипломат, 2-й герцог Бервик, 2-й герцог Лирия-и-Херика, 2-й граф Тинмаут, 2-й барон Босуорт, гранд Испании (с 1716 года), кавалер Ордена Золотого руна (с 1714 года).

Внук короля Англии Якова II Стюарта, прародитель современной линии герцогов Альба, первый посол Испанского королевства в России (1727—1730).

В 1734 году после гибели своего отца Джеймс Фитц-Джеймс Стюарт унаследовал его испанские и якобитские титулы.

Биография 
Родился 21 октября 1696 года в Сен-Жермен-ан-Ле. Старший сын знаменитого полководца, Джеймса Фитц-Джеймса Стюарта, 1-го герцога Бервика (1670—1734), родился в эмиграции уже после падения династии Стюартов, получил образование во Франции. Его матерью была леди Онора Бурк (1675—1698), вторая дочь Уильяма Бурка (? — 1687), 7-го графа Кланрикарда, и Хелен Маккарти, вдова ирландского дворянина-якобита Патрика Сарсфилда, 1-го графа Лукана (1660—1693).

В отличие от своего отца, Джеймс поступил не на французскую, а на испанскую службу. Он был нанят на службу Изабеллой Пармской, супругой короля Испании Филиппа V, и сражался в 1717—1719 годах на суше и на море в составе испанских войск, действовавших против австрийцев в Неаполитанском королевстве и савойцев в Сицилийском королевстве. Вначале он имел звание полковника ирландских полков в испанской армии, затем получил чин генерал-лейтенанта испанской королевской армии, а в феврале 1724 году был произведен в генерал-фельдмаршалы.

Первый постоянный испанский посланник при русском дворе (1726—1730), где поначалу отстаивал также интересы Священной Римской империи, союзной в ту пору Испании.

При Екатерине I Россия начинает искать выход из петровской «блистательной изоляции» и находит его в союзе с Империей, чьей союзницей уже была Испания. 6 августа 1726 года Россия присоединилась к Венскому альянсу этих двух держав, заключённому в 1725 году. В задачи России входили действия вместе с Империей против Турции. Империя же и Испания старались привлечь Россию к действиям против Англии и Франции, объединившихся вместе с Пруссией в Ганноверский союз. В инструкции для Лириа указывалось, что «царица <Екатерина I> могла бы втайне или под каким-либо предлогом снарядить в Архангельске или в каком-либо другом порту мощный флот и высадить армию на берегах Англии, чтобы вернуть престол королю Якову и тем самым восстановить равновесие в Европе». При всей нереальности плана возведения Якова III Стюарта на английский престол российскими усилиями, Лириа был готов бороться за его осуществление.

Его дипломатическая миссия совпала по времени с борьбой за власть российских придворных группировок. Ещё на пути в Россию, 5 июня 1727 года в Вене, Лириа получил известие о смерти Екатерины I; в октябре 1728 года, находясь в Дрездене, узнал об опале А. Д. Меншикова. Потом в Петербурге и Москве стал свидетелем всесилия и падения князей Долгоруких, смерти Петра II, воцарения Анны Иоанновны и неудачной затеи верховников с попыткой ограничить её власть.

Параллельно этим событиям менялось и положение Лириа. Восшествие на престол Петра II — племянника австрийской императрицы — укрепляло русско-имперско-испанский альянс. Правление Петра II было высшей точкой карьеры Лириа при русском дворе: юный император удостоил его личным посещением, и наградил в марте и августе 1728 года высшими русскими орденами — Св. Андрея Первозванного и Св. Александра Невского.

Анна Иоанновна осталась верна союзу с империей. Но ухудшение отношений между Испанией и Империей, окончившееся их разрывом в феврале 1730 года, свело усилия Лириа на нет. Разочаровавшись в деле организации политического союза с Россией, Лириа высоко ставил экономическое сотрудничество с ней и подготовил проект прямого торгового договора, предусматривавшего создание испанских консульств в Санкт-Петербурге и Архангельске. Он покинул Россию в ноябре 1730 года, вынужденный просить своё правительство об отзыве, поскольку русский представитель в Мадриде князь И. А. Щербатов был отозван русской стороной ещё 20 апреля. После этого в отношениях двух держав наступил 30-летний перерыв.

Лириа увез из России свой объемистый «Дневник». Как утверждал автор, дневник не предназначался для публикации. Рукопись хранилась в семье герцога. Текст «российской» части дневника разошелся по России в списках. «Дневник» Лириа впервые был издан на русском языке лишь в 1845 году.

3 апреля 1727 года принц Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт, претендент на английский престол, пожаловал герцогу Бервику Орден Подвязки.

С 1730 по 1733 год Джеймс Фитц-Джеймс Стюарт был послом Испании в Вене, а с 1733 по 1738 год — послом испанской короны в Неаполитанском королевстве.

21 июня 1738 года 41-летний Джеймс Фитц-Джеймс Стюарт, герцог Бервик и Лирия-и-Херика, скончался в Неаполе. Ему наследовал его старший сын, Хакобо Франсиско Фитц-Джеймс Стюарт, 3-й герцог Бервик (1718—1785)

Семья 
31 декабря 1716 года будущий герцог де Лириа-и-Херика женился на Каталине Вентуре Колон де Португаль, 9-й герцогине де Верагуа и 8-й герцогине де ла Вега (14 июля 1690 — 3 октября 1739), наследнице герцогства Верагуа и графства Монтеррей из семьи «португальских Колумбов» (потомки Христофора Колумба). Каталина была дочерью Педро Мануэля Нуньо Колона де Португаля, 7-го герцога де Верагуа (1651—1710), и Терезы Марины де Айяла, 4-й маркизы де ла Мота. В 1802 году к Фитцджеймсам, произошедшим от этого брака, перешёл старинный кастильский титул герцогов Альба со всеми их колоссальными имениями.

У супругов было шесть детей, из которых достигли совершеннолетия только четверо:

 Хакобо Франсиско Фитц-Джеймс Стюарт и Колон де Португаль (28 декабря 1718 — 30 сентября 1785), 3-й герцог Бервик. Был женат с 1738 года на Марии Терезе де Сильва и Альварес де Толедо (1718—1790), дочери Мануэля Хосе Сильвы и Толедо (1677—1728), 10-го графа де Гальве, и Марии Терезы Альварес де Толедо и Аро (1691—1755), 11-й герцогини де Альба-де-Тормес.
 Педро де Алькантара Фитц-Джеймс Стюарт и Колон де Португаль (1720—1791), 4-й маркиз де Сан-Леонардо, был женат на Марии Бените Бисистер и Драммонд
 Вентура Фитц-Джеймс Стюарт и Колон де Португаль (род. 1724), женат на Марии Елене Гагигал и Монсеррат
 Мария Гваделупе Фитц-Джеймс Стюарт и Колон де Португаль (1725—1750), вышла замуж за Франческо Марии Пико, герцога де Мирандола.

Генеалогия 

</center>

Примечания

Литература 
 Записки герцога де-Лирия-Бервика, бывшего Испанским послом при Российском дворе, с 1727 по 1831 год.  Перевод с французского Д. Языкова. Санкт-Петербург, В Гутенбергской типографии. 1843 г..
 
 
 Герцог Лирийский. Записки о пребывании при Императорском российском дворе в звании посла короля Испанского // Россия XVIII в. глазами иностранцев. — Л.: Лениздат, 1989. — С. 189—260. — Серия «Библиотека „Страницы истории Отечества“».
 

Фитцджеймсы
Послы Испании в России
Послы Испании в Австрии